Beale Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Beale Lake (Montana), See im Lewis and Clark County
 Beale Lake (Oregon), See im Coos County

Siehe auch:
 Beal Lake